Светско првенство у ватерполу 1986. се одржало од 14. до 22. августа, као део 5. Светског првенства у воденим спортовима у Мадриду, у Шпанији. Титулу је освојила репрезентација Аустралије.

Учесници 

Група А
 
 
 
 

Група Б

Први круг

Група А

Група Б

Завршни круг

Група од 7.-9. места

Финална група

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најбољи стрелци:

Састави победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у ватерполу за мушкарце 1986.

Спољашње везе 
 Резултати на todor66.com
 Историја ватерполо такмичења на сајту Фине 

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у Шпанији
Спорт у Мадриду
Ватерполо у 1986.